Monument à la Liberté ou monument de la Liberté peut faire référence à :
 Monument de la Liberté, Rastatt, Allemagne
 Monument de la Liberté, Roussé, Bulgarie
 Monument de la Liberté, Tallinn, Estonie
 Monument de la Liberté, Riga, Lettonie
 Monument de la Liberté, Chișinău, Moldavie
 Monument de la Liberté, Istanbul, Turquie

Annexes